На летних Олимпийских играх 1988 года, последних для Советского Союза, советская делегация состояла из 481 человека. Она принимала участие в соревнованиях по 27 видам, получив всего 132 медали, из них золотых — 55, серебряных — 31, и бронзовых — 46 (став 1-й в медальном зачёте).

Советские спортсмены завоевали медали в 21 виде спорта, в том числе в 15 видах — золотые. Среди них золото в спортивной гимнастике, лёгкой атлетике, борьбе, тяжёлой атлетике, стрельбе, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, плавании, футболе, баскетболе, волейболе, гандболе, фехтовании, боксе и, впервые в истории, в художественной гимнастике. Медали были завоёваны также в академической гребле, водном поло, дзюдо, парусном спорте, современном пятиборье и стрельбе из лука.

Гимнаст Владимир Артёмов, завоевавший на этих Играх 4 золота и серебро, стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. Гимнаст Дмитрий Билозерчев стал трёхкратным олимпийским чемпионом, принеся в копилку сборной 3 золота и бронзу. По 2 золота выиграли гимнасты Люкин (2 золота и 2 серебра) и Харьков, гимнастки Богинская и Шушунова (обе — 2 золота, серебро и бронза), гребцы Ренейский и Журавский, легкоатлетка Брызгина и велогонщик Умарас. Второе в истории золото взяли футболисты, вернули себе звание сильнейших гандболисты. Марина Лобач стала первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Эти Игры является наиболее успешной за всю олимпийскую историю СССР в велоспорте — 4 золотых медали.

Медали по видам спорта

Многократные призёры

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Вениамин Бут
 Андрей Васильев
 Валерий Вырвич
 Иван Высоцкий
 Павел Гурковский
 Виктор Дидук
 Александр Думчев
 Александр Заскалько
 Юрий Зеликович
 Игорь Зотов
 Игорь Зуборенко
 Роман Казанцев
 Сергей Кинякин
 Николай Комаров
 Андрей Кориков
 Павел Крупко
 Сигитас Кучинскас
 Андрей Липский
 Александр Лукьянов
 Александр Марченко
 Йонас Нармонтас
 Виктор Омельянович
 Николай Пименов
 Юрий Пименов
 Владимир Романишин
 Сергей Смирнов
 Сергей Титов
 Василий Тиханов
 Юри Яансон
 Василий Якуша
 Лидия Аверьянова
 Сандра Бразаускайте
 Аушра Гуделюнайте
 Антонина Думчева
 Марина Жукова
 Сария Закирова
 Марина Знак
 Ирина Калимбет
 Наталья Кваша
 Светлана Мазий
 Мария Омельянович
 Елена Пухаева
 Реда Рибинскайте
 Марина Смородина
 Сармите Стоне
 Надежда Сугако
 Марина Супрун
 Елена Терёшина
 Маргарита Теселько
 Ирина Тетерина
 Инна Фролова
 Валентина Хохлова
 Наталья Яценко

  Баскетбол
 Александр Белостенный
 Александр Волков
 Валерий Гоборов
 Римас Куртинайтис
 Шарунас Марчюлёнис
 Игорс Миглиниекс
 Виктор Панкрашкин
 Арвидас Сабонис
 Тийт Сокк
 Сергей Тараканов
 Валерий Тихоненко
 Вальдемарас Хомичюс
 Олеся Барель
 Ольга Бурякина
 Ирина Герлиц
 Наталья Засульская
 Ольга Евкова
 Александра Леонова
 Ирина Минх
 Галина Савицкая
 Ирина Сумникова
 Виталия Туомайте
 Елена Худашова
 Ольга Яковлева

  Бокс
 Александр Артемьев
 Владимир Ерещенко
 Евгений Зайцев
 Мехак Казарян
 Александр Махмутов
 Александр Мирошниченко
 Рамзан Себиев
 Тимофей Скрябин
 Руслан Тарамов
 Константин Цзю
 Нурмагомед Шанавазов
 Вячеслав Яновский

  Борьба
 Вольная борьба
 Сергей Белоглазов
 Адлан Вараев
 Давид Гобеджишвили
 Сергей Карамчаков
 Степан Саркисян
 Александр Тамбовцев
 Владимир Тогузов
 Арсен Фадзаев
 Лери Хабелов
 Махарбек Хадарцев

 Греко-римская борьба
 Махяддин Аллахвердиев
 Гурам Гедехаури
 Левон Джулфалакян
 Александр Игнатенко
 Александр Карелин
 Камандар Маджидов
 Михаил Мамиашвили
 Владимир Попов
 Даулет Турлыханов
 Александр Шестаков

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Джамолидин Абдужапаров
 Василий Жданов
 Виктор Климов
 Асят Саитов
 Игорь Сумников
 Рихо Суун
 Валентина Евпак
 Лайма Зилпорите
 Алла Яковлева

  Велоспорт-трек
 Марат Ганеев
 Вячеслав Екимов
 Артурас Каспутис
 Александр Кириченко
 Николай Ковш
 Дмитрий Нелюбин
 Гинтаутас Умарас
 Миндаугас Умарас
 Эрика Салумяэ

  Водное поло
 Дмитрий Апанасенко
 Виктор Берендюга
 Михаил Гиоргадзе
 Евгений Гришин
 Михаил Иванов
 Александр Колотов
 Сергей Котенко
 Сергей Маркоч
 Нурлан Мендыгалиев
 Георгий Мшвениерадзе
 Сергей Наумов
 Николай Смирнов
 Евгений Шаронов

  Волейбол
 Ярослав Антонов
 Раймонд Вилде
 Вячеслав Зайцев
 Евгений Красильников
 Андрей Кузнецов
 Валерий Лосев
 Юрий Панченко
 Игорь Рунов
 Юрий Сапега
 Александр Сороколет
 Юрий Чередник
 Владимир Шкурихин
 Елена Волкова
 Светлана Корытова
 Татьяна Крайнова
 Ольга Кривошеева
 Марина Кумыш
 Марина Никулина
 Елена Овчинникова
 Валентина Огиенко
 Ирина Пархомчук
 Татьяна Сидоренко
 Ирина Смирнова
 Ольга Шкурнова

  Гандбол
 Вячеслав Атавин
 Михаил Васильев
 Валерий Гопин
 Леонид Дорошенко
 Александр Каршакевич
 Андрей Лавров
 Юрий Нестеров
 Вальдемар Новицкис
 Александр Рыманов
 Георгий Свириденко
 Александр Тучкин
 Андрей Тюменцев
 Игорь Чумак
 Константин Шароваров
 Юрий Шевцов
 Марина Базанова
 Татьяна Горб
 Элина Гусева
 Наталья Гуськова
 Лариса Карлова
 Наталья Кирчик
 Светлана Манькова
 Наталья Митрюк
 Елена Немашкало
 Наталья Русначенко
 Ольга Семёнова
 Евгения Товстоган
 Зинаида Турчина
 Наталья Цыганкова
 Татьяна Шалимова

  Гребля на байдарках и каноэ
 Дмитрий Баньковский
 Сергей Галков
 Виктор Денисов
 Николай Журавский
 Сергей Калесник
 Сергей Кирсанов
 Иван Клементьев
 Александр Мотузенко
 Игорь Нагаев
 Виктор Пусев
 Виктор Ренейский
 Михал Сливиньский
 Александра Апанович
 Надежда Ковалевич
 Галина Савенко
 Ирина Саломыкова
 Ирина Хмелевская

 Дзюдо
 Башир Вараев
 Григорий Веричев
 Виктор Поддубный
 Юрий Соколов
 Георгий Тенадзе
 Амиран Тотикашвили
 Владимир Шестаков

  Конный спорт
 Юрий Ковшов
 Анатолий Таньков
 Анатолий Тимошенко
 Раймундас Удракис
 Вячеслав Чуканов
 Сергей Шакуров
 Ольга Климко
 Нина Менькова

  Лёгкая атлетика
 Геннадий Авдеенко
 Александр Апайчев
 Виктор Брызгин
 Сергей Бубка
 Леонид Волошин
 Родион Гатауллин
 Владимир Граудынь
 Михаил Дасько
 Юрий Думчев
 Виктор Евсюков
 Григорий Егоров
 Вячеслав Иваненко
 Равиль Кашапов
 Вацлавас Кидикас
 Александр Коваленко
 Владимир Крылов
 Вальтер Кюльвет
 Игорь Лапшин
 Сергей Литвинов
 Александр Маркин
 Евгений Мисюля
 Владимир Муравьёв
 Владимир Овчинников
 Игорь Паклин
 Алексей Першин
 Рудольф Поварницын
 Виталий Попович
 Александр Поташёв
 Олег Проценко
 Андрей Разин
 Виталий Савин
 Юрий Седых
 Сергей Смирнов
 Юри Тамм
 Павел Тарновецкий
 Ромас Убартас
 Владимир Шишкин
 Михаил Щенников
 Роберт Эммиян
 Людмила Авдеенко
 Майя Азарашвили
 Наталья Артёмова
 Наталья Ахрименко
 Лаймуте Байкаускайте
 Елена Белевская
 Ольга Бондаренко
 Ольга Брызгина
 Светлана Бурага
 Тамара Быкова
 Наталья Григорьева
 Любовь Гурина
 Людмила Джигалова
 Инна Евсеева
 Наталья Ермолович
 Марина Жирова
 Елена Жупиева
 Эллина Зверева
 Зоя Иванова
 Людмила Кондратьева
 Ирина Костюченкова
 Инесса Кравец
 Татьяна Курочкина
 Татьяна Ледовская
 Наталья Лисовская
 Галина Мальчугина
 Людмила Матвеева
 Далия Матусявичене
 Лариса Михальченко
 Галина Мурашова
 Ольга Назарова
 Ремигия Назаровиене
 Людмила Нарожиленко
 Надежда Олизаренко
 Мария Пинигина
 Татьяна Половинская
 Наталья Помощникова
 Елена Романова
 Татьяна Самоленко
 Раиса Смехнова
 Ольга Турчак
 Валентина Федюшина
 Галина Чистякова
 Наталья Шубенкова

  Настольный теннис
 Андрей Мазунов
 Борис Розенберг
 Флюра Булатова
 Елена Ковтун
 Валентина Попова

  Парусный спорт
 Сергей Бородинов
 Виктор Буданцев
 Александр Зыбин
 Юрий Коновалов
 Николай Кравченко
 Сергей Кравцов
 Олег Мирон
 Николай Поляков
 Виктор Соловьёв
 Тоомас Тынисте
 Тыну Тынисте
 Олег Хопёрский
 Георгий Шайдуко
 Лариса Москаленко
 Ирина Чуниховская

  Плавание
 Вадим Алексеев
 Александр Бажанов
 Юрий Башкатов
 Алексей Бориславский
 Дмитрий Волков
 Николай Евсеев
 Сергей Заболотнов
 Михаил Зубков
 Сергей Кудряев
 Алексей Кузнецов
 Валерий Лозик
 Раймундас Мажуолис
 Алексей Матвеев
 Константин Петров
 Игорь Полянский
 Геннадий Пригода
 Владимир Сальников
 Владимир Ткаченко
 Вадим Ярощук
 Инна Абрамова
 Юлия Богачёва
 Елена Волкова
 Елена Дендеберова
 Светлана Исакова
 Светлана Копчикова
 Светлана Кузьмина
 Наталья Трефилова

  Прыжки в воду
 Валерий Гончаров
 Александр Портнов
 Владимир Тимошинин
 Георгий Чоговадзе
 Марина Бабкова
 Ирина Лашко
 Елена Мирошина
 Анжела Стасюлевич

  Синхронное плавание
 Татьяна Титова
 Христина Фаласиниди
 Мария Черняева

  Современное пятиборье
 Анатолий Авдеев
 Герман Юферов
 Вахтанг Ягорашвили

  Спортивная гимнастика
 Владимир Артёмов
 Дмитрий Билозерчев
 Владимир Гоголадзе
 Валерий Люкин
 Владимир Новиков
 Сергей Харьков
 Светлана Баитова
 Светлана Богинская
 Ольга Стражева
 Наталья Лащёнова
 Елена Шевченко
 Елена Шушунова

  Стрельба
 Валерий Тимохин

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.

В соревнованиях двоек распашных без рулевого сборную СССР представляли молодые спортсмены Игорь Зуборенко и Валерий Вырвич. По ходу олимпийского цикла советские гребцы показывали высокие результаты и настраивались на борьбу за медали, однако на Игры в Сеуле не был вызван личный тренер спортсменов, а также им пришлось выступать с чужими веслами и лодкой. При этом старт финального заезда был отложен на час, что также негативно сказалось на подготовке советских гребцов к решающему заезду. По словам Валерия Вырвича во многом из-за этого советская двойка заняла в финале лишь 6-е место.
 Мужчины

По итогам соревнований Валерий Вырвич, выступавший в зачёте двоек получил награду от правительства БССР, а также квартиру в Мозыре.

Стрельба из лука 

 Мужчины

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 СССР на летних Олимпийских играх 1988  
 Сеул — 1988

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года